White Horse ou Whitehorse, terme anglais signifiant en français « cheval blanc », peut désigner :

Musique

Groupe 
 , un groupe de rock-folk canadien ;

Album 
 , un album de  sorti en 1974 ;
 , un album de  sorti le  ;

Chanson 
 , une chanson de  présente sur l'album  sorti en 1983 ;
 , une chanson de  présente sur l'album  sorti en 1995 ;
 , une chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , une chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , une chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Toponyme 
 la Ville de Whitehorse, une zone d'administration locale située dans l'État de Victoria en Australie ;
 Whitehorse, la capitale du territoire du Yukon au Canada ;
 Whitehorse, une circonscription électorale du Yukon au Canada ;
 White Horse, une zone non incorporée de Californie aux États-Unis ;
 White Horse, une census-designated place du comté de Dewey dans le Dakota du Sud aux États-Unis ;
 White Horse, une census-designated place du comté de Todd dans le Dakota du Sud aux États-Unis ;
 White Horse, une census-designated place et zone non incorporée du New Jersey aux États-Unis ;
 Manderson-White Horse Creek, une census-designated place du Dakota du Sud aux États-Unis ;
 Vale of White Horse, un district de l'Oxfordshire au Royaume-Uni ;
 le White Horse Bluff, un volcan du Canada ;
 le pont White Horse, un pont de Wembley au Royaume-Uni ;
 les pierres de White Horse, des mégalithes au Royaume-Uni ;

Autre 
 White Horse, un chef amérindien de la nation des Kiowas ;
 le White Horse, un whisky d'Édimbourg au Royaume-Uni ;
 le , un navire de défense côtière canadien.